El chacotero sentimental puede referirse a:
 El chacotero sentimental, programa radial chileno, conducido por Roberto Artiagoitía (El Rumpy).
 El chacotero sentimental, película de 1999 basada en el programa radial chileno.